Louise a Danemarcei se poate referi la:
Louise de Mecklenburg-Güstrow (1667–1721), soția regelui Frederic al IV-lea al Danemarcei
Prințesa Louise a Dabemarcei (1726–1756), fiica regelui Christian al VI-lea al Danemarcei și soția lui Ernest Frederick III, Duce de Saxa-Hildburghausen
Louise a Marii Britanii (1724–1751), soția regelui Frederick al V-lea al Danemarcei
Prințesa Louise a Danemarcei și Norvegiei (1750–1831), fiica regelui Frederic al V-lea al Danemarcei și soția lui Karl, Landgraf de Hesse-Kassel
Prințesa Louise Charlotte a Danemarcei (1750–1831), fiica lui Frederic, Prinț Ereditar al Danemarcei și soția Landgrafului Wilhelm de Hesse-Kassel
Prințesa Louise Auguste a Danemarcei (1771-1843), fiica regelui Christian al VII-lea al Danemarcei și soția lui Frederick Christian II, Duce de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Louise de Hesse-Kassel (1817–1898), soția regelui Christian al IX-lea al Danemarcei
Lovisa a Suediei (1851–1926), soția regelui Frederic al VIII-lea al Danemarcei
Prințesa Louise a Danemarcei (1875–1906), fiica regelui Frederic al VIII-lea al Danemarcei și soția Prințului Friedrich Georg de Schaumburg-Lippe